

Discografia

Singoli 

 Happy (2017)
 I Don't Wanna Say Goodbye (2018)
 Tomorrow (2018)

Vidéoclips 
 Happy (2017)
 I Don't Wanna Say Goodbye (2018)
 Tomorrow (2018)

Filmografia 
 Zettl (2012)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni